Малкернс () — город на юге Свазиленда, на территории округа Манзини.

Географическое положение 
Город находится в центральной части округа, к северу от реки Мапуто (Лусутфу), на расстоянии приблизительно 15 километров к западу от столицы страны Манзини. Абсолютная высота — 644 метра над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1997 года численность населения составляла 7 400 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В окрестностях города выращиваю ананасы и сахарный тростник. Развито производство изделий декоративно-прикладного искусства.
Ближайший аэропорт расположен вблизи города Манзини.

Примечания 

Города Эсватини